Skály kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Skály (okres Písek)
 Skály (okres Strakonice)